Ромен Метанир (; , Мец, Франция) — французский и мадагаскарский футболист, правый защитник сборной Мадагаскара.

Карьера

Клубная карьера 
Метанир — воспитанник клуба «Мец». В сезоне 2008/09 начал привлекаться к матчам «Меца Б». Летом 2010 года Метанир подписал свой первый профессиональный контракт — соглашение было рассчитано на три года. За основную команду «Меца» дебютировал 29 октября 2010 года в матче Лиги 2 против «Клермона», в котором вышел на замену в концовке вместо Гаэтана Энглеберта. 5 февраля 2016 года в «дерби Лотарингии», в матче против принципиального соперника «Нанси», забил свой первый за «Мец».

Летом 2016 года перешёл в клуб чемпионата Бельгии «Кортрейк». Дебютировал в Жупелер-про-лиге 31 июля в матче стартового тура сезона 2016/17 против «Гента».

В январе 2017 года вернулся во Францию, подписав контракт с клубом «Реймс» на полтора года. 20 января в матче против «Валансьена» дебютировал за «Реймс».

25 января 2019 года Метанир перешёл в клуб MLS «Миннесота Юнайтед». Дебютировал в североамериканской лиге 2 марта в матче стартового тура сезона 2019 против «Ванкувер Уайткэпс». 25 мая в матче против «Хьюстон Динамо» забил свой первый гол за «Миннесоту Юнайтед». Метанир был отобран в число участников Матча всех звёзд MLS 2019.

Международная карьера 
Метанир родился во Франции и имеет реюньонские и мадагаскарские корни.

За сборную Мадагаскара дебютировал 9 сентября 2018 года в матче квалификации Кубка африканских наций 2019 против сборной Сенегала.

Метанир был включён в состав сборной Мадагаскара на Кубок африканских наций 2019.

Достижения 
 
  «Мец»
 Победитель Лиги 2: 2013/14
  «Реймс»
 Победитель Лиги 2: 2017/18

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте FootNational
 
 

Футболисты Франции
Футболисты Мадагаскара
Игроки сборной Мадагаскара по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»